El término Hiparco o Hipparchus puede referirse a:

Hiparco de Nicea, astrónomo, geógrafo y matemático griego (c. 190-120 a. C.);
Hiparco de Atenas, tirano de la polis griega de Atenas del ;
Hiparco de Eubea, tirano de la polis griega de Eretria del ;
Hiparco, diálogo platónico (de autenticidad dudosa) cuyo nombre alude al tirano ateniense;
Hipparcos, satélite de la Agencia Espacial Europea, englobado dentro de la Misión astrométrica Hiparco;
hiparco, nombre que recibía en la antigua Grecia el comandante de la caballería;
Hiparco, cráter lunar;
Hipparchus, cráter del planeta Marte.